MSW steht für:
 Maffei-Schwartzkopff-Werke, vormaliger Name der Berliner Maschinenbau AG
 Marineschule Wesermünde, siehe Marinestützpunkt Bremerhaven (1935–1945) #Marineschule Wesermünde (MSW)
 Master of Social Work, Master in englischsprachigen Universitäten, als akademischer Grad spezialisiert auf Soziale Arbeit (social work) 
 Flughafen Massaua (IATA-Code), eritreischer Flughafen

msw steht für:
 Mechatronik Schule Winterthur, Schweizer Berufsfachschule
 metre/meter sea water, metrische Einheit des Drucks, genutzt beim Tauchen, definiert als ein Zehntel eines bar (Einheit)
 Mansoanka (ISO-639-3-Code), westatlantische Sprache

Siehe auch:
 Michejew-Smirnow-Wolfenstein-Effekt (MSW-Effekt)

Abkürzung